Гороховище — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Гороховище — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Гороховище — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области
 Гороховище — деревня в Шимском районе Новгородской области
 Гороховище — деревня в Дедовичском районе Псковской области
 Гороховище — деревня в Палкинском районе Псковской области

Украина 
 Гороховище — село в Любомльском районе Волынской области